Clarens – comune francese
Clarens – cittadina del Sudafrica
Clarens – località della Svizzera